Арту́р Володи́мирович Бори́сов (  — ) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1986 року в місті Кривий Ріг. 2004 року закінчив криворізьку ЗОШ № 27, 2009-го — Міжнародну Академію управління та права, здобув спеціальність «комерційне та трудове право». Від 2005 року був одним з розбудовників і активістів організації «Громадянська мережа ОПОРА».

У липні 2015 року мобілізований; молодший сержант, оператор-топогеодезист 2-го гаубичного самохідного артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи, 28-ма окрема механізована бригада.

22 лютого 2016-го помер під час несення служби поблизу селища Розквіт Станично-Луганського району.

25 лютого року похований у місті Кривий Ріг.

Нагороди та вшанування 
 2 листопада 2016 року в криворізькій ЗОШ № 27 відкрито меморіальну дошку Артуру Борисову.

Джерела 
 Український Меморіал

Уродженці Кривого Рогу
Померли в Станично-Луганському районі
Поховані у Кривому Розі